Andresito puede referirse a:

 Andresito Guazurarí (1785-1825), militar y caudillo guaraní argentino;
 Comandante Andresito, localidad en la provincia de Misiones (Argentina);
 Puente Internacional Comandante Andresito, viaducto sobre el río San Antonio, que une la localidad de Comandante Andresito (Argentina) con Capanema (Brasil), a 40 km;
 Andresito, localidad del Uruguay.